Малоя () — бывший округ в Швейцарии.

Существовал до 2015 года. Входил в кантон Граубюнден. 1 января 2016 года был заменён новым регионом Малоя.

Занимает площадь 973,61 км2. Население — 17 933 чел. Официальный код — 1827.

Коммуны округа 

С 1 января 2010 года эти пять коммун объединены в единую новую коммуну Брегалья (:de:Bregaglia).

Примечания 

Упразднённые округа Граубюндена